Full House (engl. für Volles Haus) steht für:

 Full House, eine Kartenkombination beim Poker, siehe Hand (Poker) #Full House
 Full House, eine Kombination beim Würfelspiel Kniffel, siehe Kniffel #Spielzettel
 Full House (US-amerikanische Fernsehserie, 1987–1988), deutscher Titel der US-amerikanischen Fernsehserie Rags to Riches (1987–1988)
 Full House (US-amerikanische Fernsehserie, 1987–1995), US-amerikanische Fernsehserie (1987–1995)
 Full House (koreanische Fernsehserie), südkoreanische Fernsehserie (2004)

Siehe auch: